Sluizen (Tongeren) (Frans: Sluse), een deelgemeente van de Belgisch Limburgse gemeente Tongeren
Sluizen (Bevekom) (officieel Frans: L'Écluse), een deelgemeente van Bevekom in de Belgische provincie Waals-Brabant

Zie ook
Sluis (doorverwijspagina)